Csehország
 Županovice, település a Jindřichův Hradec-i járásában
 Županovice, település a Příbrami járásában